Volleyball Nations League kan avse:
Volleyball Nations League (damer)
Volleyball Nations League (herrar)